Josep Climent i Avinent (Castelló de la Plana, 1706 - 1781), religiós valencià.
 Josep Climent Barber (Oliva, 1927), compositor i musicòleg valencià.